Kwele peut désigner :
les Kwele, un peuple d'Afrique centrale
Kwele, une entreprise développant des instruments Térahertz